Анато́лий Кири́ллович Ки́нах (; род. 4 августа 1954 года, с. Братушаны, Молдавская ССР, СССР) — украинский политический и государственный деятель, глава Украинского союза промышленников и предпринимателей (УСПП) с 1997 года, народный депутат Украины 1 и 3—7 созывов, министр экономики (21 марта - 18.12.2007), секретарь СНБО (2005—2006), премьер-министр Украины (2001—2002).

Биография 
Родился в украинском селе в Молдавии в семье рабочего и колхозницы, украинец.

Образование 
В 1972 году поступил в Ленинградское СПТУ-6, которое окончил с красным дипломом.

Окончил Ленинградский кораблестроительный институт (1978), инженер-кораблестроитель. Был чемпионом института по боксу.

Карьера 
После окончания института по распределению работал на Таллинском судостроительном (7-м военном) заводе доковым мастером. В 1981 году переехал в Николаев, где работал на судостроительном заводе «Океан» мастером, старшим мастером, заместителем, с 1988 года начальником производства.

Политическая деятельность 
В 1989 году стал кандидатом в члены КПСС. Был избран председателем совета трудового коллектива и в 1990 году коллективом предприятия выдвинут кандидатом в народные депутаты.

С апреля 1990 года избран в Верховный совет УССР XII созыва по 284 округу (Николаев). Примкнул к «Демократической платформе в КПУ», а после образования на её основе Партии демократического возрождения Украины (ПДВУ) вошел в её парламентскую фракцию (но не в саму партию) и в оппозиционный парламентский блок «Народна Рада». В 1990—1992 гг. работал в парламентской Комиссии по вопросам экономической реформы. В феврале 1992 г. вступил в депутатское объединение «Нова Україна», созданное с официальной целью поддержки реформ Владимира Ланового. Сложил депутатские полномочия 18 июня 1992 г.

С марта 1992 года по февраль 1995 года представитель президента Украины Л. Кравчука в Николаевской области.
Весной 1994 г. избран депутатом Николаевского областного Совета (Рады), а 26 июня 1994 г. избран председателем облсовета, которые избирались тогда прямым народным голосованием, получив свыше 70% голосов избирателей.

3 июля 1995 указом президента Кучмы назначен вице-премьером по вопросам промышленной политики в правительстве Евгения Марчука. После отставки Марчука в конце мая 1996 г. в течение четырёх месяцев оставался и.о. вице-премьера в Кабинете Министров Павла Лазаренко. 21 сентября 1996 г. освобожден от с этого поста и назначен внештатным советником Президента по вопросам промышленной политики (1996—2000), член Высшего экономического совета Президента Украины (с июля 1997).

23—24 февраля 1996 г. участвовал в Съезде единения центристских сил, на котором на основе ПДВУ и части Объединения «Нова Украіна» была создана Народно-демократическая партия (НДП), вступил в неё, был избран членом её руководства. До 2000 г. был членом политсовета НДП и секретарём по экономике.

С октября 1996 года президент Украинского союза промышленников и предпринимателей.

В 1998 году избран депутатом Верховной Рады по одному из округов Николаевской области. Также шёл № 5 в партийном списке НДП. Зарегистрировался во фракции НДП. Сложил полномочия 4 октября 2001. Председатель Комитета по вопросам промышленной политики (июль 1998 — февраль 2000).

На съезде НДП в мае 1999 г. выступал за поддержку партией кандидатуры Леонида Кучмы на президентских выборах.

В августе 1999 был назначен первым вице-премьером (по вопросам ТЭК) в правительстве Валерия Пустовойтенко (по 2000 год).

В феврале 2000 возглавил Партию промышленников и предпринимателей Украины.

С 20 мая 2001 по 21 ноября 2002 — премьер-министр Украины.

В марте 2002 прошёл в парламент в составе избирательного блока «За единую Украину» (№ 2 в списке), однако отказался от депутатства оставшись премьер-министром.

С 2003 возглавил Федерацию работодателей Украины.

Выставлял свою кандидатуру на президентских выборах 2004, получив 0,93 % голосов. После первого тура выборов поддержал кандидата Виктора Ющенко.

С февраля по сентябрь 2005 первый вице-премьер Украины (в правительстве Юлии Тимошенко).

С 27 сентября 2005 — секретарь Совета национальной безопасности и обороны. В мае 2006 подал в отставку в связи с избранием народным депутатом.

В парламентских выборах 2006 года Партия промышленников и предпринимателей Украины участвовала в составе коалиции «Наша Украина», в избирательном списке блока Кинах шел под № 2.

С июня 2006 года по апрель 2007 года — народный депутат Украины, председатель Комитета Верховной Рады Украины по вопросам национальной безопасности и обороны.

В марте 2007 вместе со своей депутатской группой вышел из фракции «Наша Украина», был назначен министром экономики в правительстве Виктора Януковича.

С ноября 2007 года народный депутат Украины VI созыва, избран по списку (№ 53) Партии регионов.

С 11 марта 2010 года по февраль 2014 года внештатный советник Президента Украины.

С декабря 2012 года народный депутат Украины VII созыва, избран по списку (№ 59) Партии регионов.
22 февраля 2014 года вышел из фракции Партии регионов.

На выборах 2014 года кандидат-самовыдвиженец по мажоритарному округу в Николаеве.

Проживает в Киеве с 1995 года, до этого с 1981 года жил в Николаеве. Академик Академии экономической кибернетики.

Семья 
Жена Марина Владимировна (1960 г. р.) — журналистка. Три дочери (две старшие — от другого брака супруги). Старшая Наталья Ковалко (Чаусова) (1980 г.р.) — юрист, кандидат юридических наук. Средняя дочь Зоя Кинах-Кузьменко (Чаусова) (1984 г.р.) — лингвист, изучает языки. Младшая Софийка (2000 г. р.) — школьница. Две внучки Маша и Женя и внуки Михаил 2012 г. р. и Вениамин.

Награды 
 Орден «За заслуги» III степени (2011 год)
 Орден князя Ярослава Мудрого IV степени (2007 год)
 Орден князя Ярослава Мудрого V степени (2004 год)
 Командор ордена «За заслуги перед Литвой» (10 января 2006 года)
 Юбилейная медаль «25 лет независимости Украины»

Почётный профессор НГГУ им. Петра Могилы.

Примечания

Источники и литература 
 В. В. Головко. Кінах Анатолій Кирилович  // 
 С. М. Горбань. Кінах Анатолій Кирилович  //

Литература 
 Л. В. Губерський. Кінах Анатолій Кирилович // Українська дипломатична енциклопедія: У 2-х т. /Редкол.:Л. В. Губерський (голова) та ін. — К: Знання України, 2004 — Т.1 — 760с. ISBN 966-316-039-X
 В. Головко. Кінах Анатолій Кирилович // Політична енциклопедія. Редкол.: Ю. Левенець (голова), Ю. Шаповал (заст. голови) та ін. — К.: Парламентське видавництво, 2011. — с.330 ISBN 978-966-611-818-2

Ссылки 

 Анатолий Кинах
 Досье на Анатолия Кинаха — ЛІГА.Досье
 Мониторинг политической деятельности Анатолия Кинаха
 Кинах не хочет парламентские выборы в 2011 году
 Досье на Анатолия Кинаха
 Довідник «Хто є хто в Україні», видавництво «К. І.С»

Премьер-министры Украины
Первые вице-премьер-министры Украины
Выпускники Санкт-Петербургского морского технического университета
Предприниматели Украины
Члены Партии регионов Украины
Народные депутаты Верховной рады Украины I созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины III созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины V созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VI созыва
Народные депутаты Верховной рады Украины VII созыва
Советники Президента Украины
Кандидаты в члены КПСС
Члены Народно-демократической партии (Украина)
Анатолий Кинах
Политики XX века
Премьер-министры, вступившие в должность в 2001 году
Члены Партии промышленников и предпринимателей Украины
Первое правительство Тимошенко
Второе правительство Лазаренко
Участники Оранжевой революции